Neopomacentrus är ett släkte av fiskar. Neopomacentrus ingår i familjen Pomacentridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Neopomacentrus